Cyclosternum fasciatum — вид пауков-птицеедов, обитающий в тропических лесах Коста-Рики и Гватемалы.

Описание 
Размах ног достигает максимальной длины до 12 см, что делает его одним из самых маленьких видов пауков-птицеедов. Тем не менее, он является одним из крупнейших в своём роде. Обычно взрослые самки длиной до 5 см при размахе ног до 10 см, самцы меньше — длиной до 3,5 см при размахе ног до 9,5 см.

Окраска тела тёмного цвета с красноватым оттенком. Головогрудь окрашена в красный или коричневый цвет, брюшко чёрное с красными полосами, а ноги — серого, чёрного или коричневого цвета.

Педипальпы взрослых самцов слегка расширены на конце, передняя пара ног снабжена крючками, расположенными на первом или втором суставе. Они помогают охотиться на добычу, а также защищают во время спаривания головогрудь от зубов самки, которая может убить самца.

Размножение 
Спаривание может длиться от нескольких секунд до нескольких часов. Примерно через месяц после спаривания самка формирует кокон, содержащий от 200 до 800 яиц, в зависимости от того, как долго продолжалось спаривание.

Содержание в неволе 
Вид очень популярен как домашнее животное, его можно содержать в террариуме. Наиболее подходящие условия содержания с влажностью 60—70 %, при температуре 21—30 ° С. Паукам необходим глубокий слой грунта, в котором они могут копать свои норы.

Для людей, относительно безопасен, но их волоски могут вызвать сильную аллергию, воспаление глаз, носа и кожи. Не рекомендуется для начинающих и любителей, потому что вид является довольно агрессивным и может напасть без причины. Его яд не опасен для человека, но вызывает боль и скованность в месте укуса.

Литература 
 František Kovařík, Chov sklípkanů (Keeping tarantulas), Jihlava 2001

Пауки-птицееды
Животные, описанные в 1892 году
Паукообразные Центральной Америки